Арнас () — испанская фамилия. Известные носители:

 Арнас, Деси (1917—1986) — американский актёр, музыкант и телепродюсер кубинского происхождения.
 Арназ, Люси (род. 1951) — американская актриса, певица, танцовщица и продюсер, лауреат премии «Эмми».